Vestiges & Claws - trzeci album studyjny szwedzkiego pieśniarza, gitarzysty i przedstawiciela indie folku, José Gonzáleza, który ukazał się 17 lutego 2015 pod szyldem Imperial Recordings / Mute.

Lista utworów

Przypisy 

Albumy José Gonzáleza
Albumy muzyczne wydane w roku 2015
Albumy Mute Records